Жіноча юніорська збірна США з хокею із шайбою — національна жіноча юніорська команда США, що представляє країну на міжнародних змаганнях з хокею із шайбою. Опікується командою асоціація Хокей США, в самих США офіційно налічується 67,230 хокеїсток.

Виступи на чемпіонатах світу

Див. також 
 Збірна США з хокею із шайбою
 Жіноча збірна США з хокею із шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт «USA Hockey»  
 Збірна США з хокею із шайбою  

Хокей у США
США